Fulbrook ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Fulbrook (* 1951), britische Historikerin
 Sam Fulbrook (1922–2004), australischer Maler